Евге́ний Дми́триевич Геворгя́н (2 июня 1936, Москва — 3 ноября 2016, Фреймингем) — армянский советский пианист, композитор. Первый исполнитель фри-джаза в России.

Биография 
Детство провёл в Иране.

В 1962 году окончил Московское высшее техническое училище, работал инженером, впоследствии занимал должность главного инженера завода «Борец». Музыкальное образование получил домашнее.

С 1962 года выступал вместе с контрабасистом Андреем Геворгяном (брат) и барабанщиком Юрием Нижниченко. Играл на джаз-фестивалях в Москве и Таллине; последние выступления в джазе — 1-й (1977; трио с саксофонистом Львом Михайловым и барабанщиком Юрием Нижниченко) и 2-й (1988; квартет с саксофонистом Львом Михайловым, барабанщиком Юрием Нижниченко и Дмитрием Геворгяном — синтезатор) симпозиумы новоджазовой музыки (Академгородок, Новосибирск), фестивали в Ярославле и Казани (1985).

В 1960-х годах писал джазовые композиции («Игорь Святославович», «Чабан», «Человек и море», «На горизонте ты мне кажешься наездником», «Три цвета джаза»), с 1967 года — музыку к кинофильмам.

Сотрудничал с В. Высоцким («Алиса в стране чудес»).

С середины 1990-х годов жил в США. Скончался 3 ноября 2016 года.

Композиторская фильмография 

  — А человек играет на трубе
  — Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
 1972 — Схватка
 1972 — Юлька
  — Каждый день жизни
  — Голубой патруль
 1974 — Контрабанда
 1974 — Рейс первый, рейс последний
  — Мальчик и лось
  — Город с утра до полуночи
 1976 — Деревня Утка
  — Ветер «Надежды»
  — А к нам цирк приехал (короткометражный)
 1978 — Злой дух Ямбуя
 1978 — Когда я стану великаном
  — Место встречи изменить нельзя
 1979 — Пираты XX века
  — Родила меня мать счастливым…
 1980 — Серебряные озера
  — Не могу сказать «прощай»
  — Комбаты
 1983 — Соучастники
  — Без права на провал
 1984 — Костёр в белой ночи
 1984 — Лидер
  — Принц-привидение
 1990 — Чёрная магия, или Свидание с дьяволом
  — Караван смерти
 1991 — Крысы, или Ночная мафия
 1991 — Смерть за кулисами
 1991 — Цензуру к памяти не допускаю
  — Духи ада (Украина)

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники МГТУ
Инженеры по алфавиту
Инженеры РСФСР
Джазмены СССР